Съезд народных депутатов — высший орган государственной власти в постперестроечное время. В их числе:
 Съезд народных депутатов СССР (в 1989—1991)
 Съезд народных депутатов РСФСР/РФ (в 1990—1993)
 Съезд народных депутатов Дагестанской АССР (1990—1991)

Предложение о создании «двухэтажной» системы формирования высших органов Советской власти (Съезд — Верховный Совет) в СССР, его союзных и автономных республиках было выдвинуто М. С. Горбачёвым на XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988). 1 декабря 1988 года соответствующие изменения были внесены в Конституцию СССР.

Большинство союзных и автономных республик (кроме союзной РСФСР и Дагестанской АССР, Съезд народных депутатов которой был упразднен уже в 1991 году) проигнорировали это требование союзной Конституции и при конституционной реформе 1989 — 1990 годов сохранили прямые выборы Верховных Советов.

В краях и областях, городах федерального значения, автономных областях и автономных округах Российской Федерации аналогичная система была введена Законом РСФСР от 5 декабря 1991 года № 1985-I, который предусматривал избрание Советами данных субъектов Федерации постоянно действующих Малых Советов (численностью до 1/5 от полного состава Совета), правомочных решать большинство вопросов, отнесённых к ведению соответствующего Совета (но не все). Постановлением ВС РСФСР от 6 июля 1991 года  № 1551-I «О порядке введения в действие Закона РСФСР „О местном самоуправлении в РСФСР“») избрание малых Советов предусматривалось и для местных Советов (для городских, районных и районных в городах как обязательное, для поселковых и сельских — нет).

См. также 
 Съезд народных депутатов (2022)
 Список народных депутатов СССР
 Съезды Советов
 Советы

Примечания